Di seguito una lista di asteroidi dal numero 401001 al 402000 con data di scoperta e scopritore.

401001-401100 

|-
|401001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401004 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401014 - ||  ||  || WISE
|-
|401015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401047 - ||  ||  || CSS
|-
|401048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401067 - ||  ||  || WISE
|-
|401068 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401077 - ||  ||  || WISE
|-
|401078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401079 - ||  ||  || WISE
|-
|401080 - ||  ||  || CSS
|-
|401081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401091 - ||  ||  || WISE
|-
|401092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

401101-401200 

|-
|401101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401110 - ||  ||  || CSS
|-
|401111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401126 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401128 - ||  ||  || ODAS
|-
|401129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401142 - ||  ||  || CSS
|-
|401143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401144 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401145 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|401146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401153 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401154 - ||  ||  || CSS
|-
|401155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401170 - ||  ||  || WISE
|-
|401171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401175 - ||  ||  || CSS
|-
|401176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401181 - ||  ||  || WISE
|-
|401182 - ||  ||  || WISE
|-
|401183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401191 - ||  ||  || CSS
|-
|401192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401196 - ||  ||  || CSS
|-
|401197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

401201-401300 

|-
|401201 - ||  ||  || CSS
|-
|401202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401214 - ||  ||  || WISE
|-
|401215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401216 - ||  ||  || WISE
|-
|401217 - ||  ||  || CSS
|-
|401218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401222 - ||  ||  || CSS
|-
|401223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401225 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401229 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401230 - ||  ||  || CSS
|-
|401231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401232 - ||  ||  || CSS
|-
|401233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401239 - ||  ||  || WISE
|-
|401240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401252 - ||  ||  || ODAS
|-
|401253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401280 - ||  ||  || CSS
|-
|401281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401285 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401289 - ||  ||  || CSS
|-
|401290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401293 - ||  ||  || CSS
|-
|401294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401300 - ||  ||  || LINEAR
|}

401301-401400 

|-
|401301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401302 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401303 - ||  ||  || CSS
|-
|401304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401308 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401315 - ||  ||  || CSS
|-
|401316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401318 - ||  ||  || CSS
|-
|401319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401320 - ||  ||  || CSS
|-
|401321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401326 - ||  ||  || CSS
|-
|401327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401330 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401337 - ||  ||  || CSS
|-
|401338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401355 - ||  ||  || CSS
|-
|401356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401357 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401363 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401365 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401368 - ||  ||  || WISE
|-
|401369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401370 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401371 - ||  ||  || WISE
|-
|401372 - ||  ||  || CSS
|-
|401373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401380 - ||  ||  || CSS
|-
|401381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401384 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401385 - ||  ||  || CSS
|-
|401386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401387 - ||  ||  || CSS
|-
|401388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401391 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401392 - ||  ||  || CSS
|-
|401393 - ||  ||  || CSS
|-
|401394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

401401-401500 

|-
|401401 - ||  ||  || CSS
|-
|401402 - ||  ||  || CSS
|-
|401403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401434 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401436 - ||  ||  || WISE
|-
|401437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401439 - ||  ||  || CSS
|-
|401440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401446 - ||  ||  || WISE
|-
|401447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401454 - ||  ||  || WISE
|-
|401455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401474 - ||  ||  || CSS
|-
|401475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401486 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401490 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|401491 - ||  ||  || CSS
|-
|401492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401494 - ||  ||  || WISE
|-
|401495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

401501-401600 

|-
|401501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401503 - ||  ||  || CSS
|-
|401504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401514 - ||  ||  || CSS
|-
|401515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401525 - ||  ||  || CSS
|-
|401526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401541 - ||  ||  || CSS
|-
|401542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401558 - ||  ||  || CSS
|-
|401559 - ||  ||  || CSS
|-
|401560 - ||  ||  || CSS
|-
|401561 - ||  ||  || CSS
|-
|401562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401596 - ||  ||  || WISE
|-
|401597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401600 - ||  ||  || LINEAR
|}

401601-401700 

|-
|401601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401602 - ||  ||  || CSS
|-
|401603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401604 - ||  ||  || CSS
|-
|401605 - ||  ||  || CSS
|-
|401606 - ||  ||  || CSS
|-
|401607 - ||  ||  || CSS
|-
|401608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401611 - ||  ||  || WISE
|-
|401612 - ||  ||  || WISE
|-
|401613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401634 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|401635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401640 - ||  ||  || CSS
|-
|401641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401647 - ||  ||  || CSS
|-
|401648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401658 - ||  ||  || CSS
|-
|401659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401664 - ||  ||  || CSS
|-
|401665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

401701-401800 

|-
|401701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401733 - ||  ||  || CSS
|-
|401734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401750 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401767 - ||  ||  || CSS
|-
|401768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401769 - ||  ||  || CSS
|-
|401770 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401773 - ||  ||  || CSS
|-
|401774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401776 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|401777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401779 - ||  ||  || CSS
|-
|401780 - ||  ||  || CSS
|-
|401781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401782 - ||  ||  || CSS
|-
|401783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401788 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

401801-401900 

|-
|401801 - ||  ||  || CSS
|-
|401802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401806 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|401807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|401809 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|401810 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|401811 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|401812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401820 Špilas ||  ||  || Klet
|-
|401821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401827 - ||  ||  || ODAS
|-
|401828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401836 - ||  ||  || CSS
|-
|401837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401847 - ||  ||  || CSS
|-
|401848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401855 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401876 - ||  ||  || Pravec, P., Sarounova, L.
|-
|401877 - ||  ||  || Pravec, P., Sarounova, L.
|-
|401878 - ||  ||  || NEAT
|-
|401879 - ||  ||  || NEAT
|-
|401880 - ||  ||  || NEAT
|-
|401881 - ||  ||  || NEAT
|-
|401882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401888 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|401889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401890 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401900 - ||  ||  || LINEAR
|}

401901-402000 

|-
|401901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401907 - ||  ||  || NEAT
|-
|401908 - ||  ||  || NEAT
|-
|401909 - ||  ||  || NEAT
|-
|401910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401917 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|401918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401936 - ||  ||  || NEAT
|-
|401937 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|401938 - ||  ||  || NEAT
|-
|401939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401942 - ||  ||  || NEAT
|-
|401943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|401944 - ||  ||  || NEAT
|-
|401945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401946 - ||  ||  || NEAT
|-
|401947 - ||  ||  || NEAT
|-
|401948 - ||  ||  || CINEOS
|-
|401949 - ||  ||  || NEAT
|-
|401950 - ||  ||  || NEAT
|-
|401951 - ||  ||  || NEAT
|-
|401952 - ||  ||  || NEAT
|-
|401953 - ||  ||  || NEAT
|-
|401954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401955 - ||  ||  || NEAT
|-
|401956 - ||  ||  || NEAT
|-
|401957 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|401958 - ||  ||  || NEAT
|-
|401959 - ||  ||  || NEAT
|-
|401960 - ||  ||  || NEAT
|-
|401961 - ||  ||  || NEAT
|-
|401962 - ||  ||  || NEAT
|-
|401963 - ||  ||  || NEAT
|-
|401964 - ||  ||  || NEAT
|-
|401965 - ||  ||  || NEAT
|-
|401966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401968 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401969 - ||  ||  || NEAT
|-
|401970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401976 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|401977 - ||  ||  || NEAT
|-
|401978 - ||  ||  || NEAT
|-
|401979 - ||  ||  || NEAT
|-
|401980 - ||  ||  || NEAT
|-
|401981 - ||  ||  || NEAT
|-
|401982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401986 - ||  ||  || NEAT
|-
|401987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401988 - ||  ||  || NEAT
|-
|401989 - ||  ||  || NEAT
|-
|401990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401993 - ||  ||  || NEAT
|-
|401994 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401996 - ||  ||  || LONEOS
|-
|401997 - ||  ||  || NEAT
|-
|401998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|401999 - ||  ||  || NEAT
|-
|402000 - ||  ||  || David, E.-M.
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0401001